Крепи-ан-Валуа () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Уаза. Входит в состав округа Санлис.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Бетанкур-ан-Валуа, Бетизи-Сен-Мартен, Бетизи-Сен-Пьер, Боннёй-ан-Валуа, Вез, Вомуаз, Восьенн, Глень, Дюви, Жилокур, Крепи-ан-Валуа,  Морьянваль, Нери, Оже-Сен-Венсан, Ормуа-Виллер, Орруи, Рокмон, Рувиль, Рюсси-Бемон, Сентин, Сери-Маньеваль, Трюмийи, Феньё, Френуа-ла-Ривьер, Эмевиль.

В результате реформы 2015 года   состав кантона численно не изменился.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Бетанкур-ан-Валуа (209 чел.)
 Бетизи-Сен-Мартен (1 020 чел.)
 Бетизи-Сен-Пьер (3 063 чел.)
 Боннёй-ан-Валуа (1 007 чел.)
 Вез (277 чел.) 
 Вербери (3 823 чел.)
 Вомуаз (986 чел.)
 Восьен (690 чел.)
 Глень (376 чел.)
 Дюви (435 чел.)
 Жилокур (642 чел.)
 Крепи-ан-Валуа (14 796 чел.)
 Морьянваль (1 083 чел.)  
 Нери (658 чел.)
 Оже-Сен-Венсан (529 чел.)
 Орруи (600 чел.)  
 Рокмон (120 чел.)
 Рюсси-Бемон (196 чел.)  
 Сен-Ва-де-Лонмон (643 чел.)
 Сентин (1 069 чел.)
 Сери-Маньеваль (281 чел.)
 Трюмийи (535 чел.) 
 Феньё (427 чел.)
 Френуа-ла-Ривьер (665 чел.)
 Эмевиль (288 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 33,3 % голосов против 23,0 % у Эмманюэля Макрона и 19,0 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 55,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 32,9 %, Эмманюэль Макрон – 19,5 %, Жан-Люк Меланшон – 18,0 %, Франсуа Фийон – 15,5 %; 2 тур: Макрон – 51,5 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 27,3 %, Франсуа Олланд – 25,7 %, Николя Саркози – 23,1 %; 2 тур: Саркози – 52,9 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Уаза представляют мэр коммуны Феньё Вероника Кавалетти (Véronique Cavaletti) (Разные правые) и Люк Шапотон (Luc Chapoton) (Демократическое движение).

Ссылки 

Кантоны департамента Уаза